Zkratka MB/s může znamenat násobek:
megabajt (megabyte) za sekundu – MB/s = 1 000 000 Bajtů za sekundu dle normy IEC 60027-2 z roku 1998 (starší, stále často užívaný přepočet je 1 048 576 B/s)
megabit za sekundu – Mb/s = 1 048 576 Bitů za sekundu 
Některé násobky jsou vytvořeny binární předponou ze základní jednotky – původně používané označení jednotky MB/s pro 1 048 576 B/s je nyní podle normy IEC 60027-2 z roku 1998  MiB/s (Mebibajt za sekundu) – přepočtové tabulky najdete v článku Bajt.